Брэндон Маршалл (, род. 23 марта 1984 года) — профессиональный игрок в американский футбол, выступающий на позиции уайд ресивера. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 2006 году за команду «Денвер Бронкос». С 2012 года Маршалл выступает за команду «Чикаго Беарз».

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2006||22||DEN||WR||15||15||1||37||20||309||15,5||2||13||71||1,3||20,6||54,1 %||8,4||2||12||0||1||6||6,0||0,8||0,1||22||14,6||321||2||1
|-
|2007||23||DEN||WR||15||16||16||170||102||1325||13,0||7||71||68||6,4||82,8||60,0 %||7,8||5||57||0||4||24||11,4||3,6||0,3||107||12,9||1382||7||3
|-
|2008*||24||DEN||WR||15||15||15||181||104||1265||12,2||6||67||47||6,9||84,3||57,5 %||7,0||2||-4||0||0||7||-2,0||-0,3||0,1||106||11,9||1261||6||4
|-
|2009*||25||DEN||WR||15||15||13||154||101||1120||11,1||10||55||75||6,7||74,7||65,6 %||7,3||7||39||0||1||14||5,6||2,6||0,5||108||10,7||1159||10||0
|-
|2010||26||MIA||WR||19||14||14||146||86||1014||11,8||3||56||46||6,1||72,4||58,9 %||6,9||2||3||0||0||4||1,5||0,2||0,1||88||11,6||1017||3||2
|-
|2011*||27||MIA||WR||19||16||16||141||81||1214||15,0||6||53||65||5,1||75,9||57,4 %||8,6||1||13||0||1||13||13,0||0,8||0,1||82||15,0||1227||6||1
|-
|2012*+||28||CHI||WR||15||16||16||192||118||1508||12,8||11||74||56||7,4||94,3||61,5 %||7,9||1||-2||0||0||-2||-2,0||-0,1||0,1||119||12,7||1506||11||2
|-
|2013*||29||CHI||WR||15||16||16||164||100||1295||13,0||12||70||44||6,3||80,9||61,0 %||7,9||||||||||||||||||100||13,0||1295||12||0
|-
|2014||30||CHI||WR||15||13||13||106||61||721||11,8||8||41||47||4,7||55,5||57,5 %||6,8||||||||||||||||||61||11,8||721||8||1
|-
|2015*||31||NYJ||WR||15||16||16||173||109||1502||13,8||14||76||69||6,8||93,9||63,0 %||8,7||||||||||||||||||109||13,8||1502||14||3
|-
|2016||32||NYJ||WR||15||15||15||128||59||788||13,4||3||45||41||3,9||52,5||46,1 %||6,2||||||||||||||||||59||13,4||788||3||0
|-
|2017||33||NYG||WR||15||5||5||33||18||154||8,6||0||12||18||3,6||30,8||54,5 %||4,7||||||||||||||||||18||8,6||154||0||0
|-
|2018||34||SEA||WR||15||7||2||23||11||136||12,4||1||7||27||1,6||19,4||47,8 %||5,9||||||||||||||||||11||12,4||136||1||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||179||158||1648||970||12351||12,7||83||640||75||5,4||69,0||58,9 %||7,5||20||118||0||7||24||5,9||0,7||0,1||990||12,6||12469||83||17
|- style="font-style:oblique"
|4 года||||DEN||||||61||45||542||327||4019||12,3||25||206||75||5,4||65,9||60,3 %||7,4||16||104||0||6||24||6,5||1,7||0,3||343||12,0||4123||25||8
|- style="font-style:oblique"
|3 года||||CHI||||||45||45||462||279||3524||12,6||31||185||56||6,2||78,3||60,4 %||7,6||1||-2||0||0||0||-2,0||0,0||0,0||280||12,6||3522||31||3
|- style="font-style:oblique"
|2 года||||MIA||||||30||30||287||167||2228||13,3||9||109||65||5,6||74,3||58,2 %||7,8||3||16||0||1||13||5,3||0,5||0,1||170||13,2||2244||9||3
|- style="font-style:oblique"
|2 года||||NYJ||||||31||31||301||168||2290||13,6||17||121||69||5,4||73,9||55,8 %||7,6||||||||||||||||||168||13,6||2290||17||3
|- style="font-style:oblique"
|1 год||||NYG||||||5||5||33||18||154||8,6||0||12||18||3,6||30,8||54,5 %||4,7||||||||||||||||||18||8,6||154||0||0
|- style="font-style:oblique"
|1 год||||SEA||||||7||2||23||11||136||12,4||1||7||27||1,6||19,4||47,8 %||5,9||||||||||||||||||11||12,4||136||1||0
|}

Примечания

Ссылки 

 Official website
 Chicago Bears bio
 College player bio at UCFAthletics.com

Игроки в американский футбол США
Уайд ресиверы
Игроки «Денвер Бронкос»
Игроки «Майами Долфинс»
Игроки «Чикаго Беарз»